Katedra św. Jana Chrzciciela – rzymskokatolicka
 Katedra św. Marii Magdaleny – polskokatolicka
 Katedra Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy – prawosławna
 Katedra św. Wincentego i św. Jakuba – greckokatolicka

 
Strony ujednoznaczniające